

Astronomia 
 Hippodamia – planetoida o numerze katalogowym 692

Biologia 
 Hippodamia – rodzaj owadów z rodziny biedronkowatych

Mitologia 
 Hippodamia (Bryzejda) – w mitologii greckiej córka Bryzesa, branka Achillesa
 Hippodamia (Hippodameja) – w mitologii greckiej córka Adrastosa, żona Pejritoosa
 Hippodamia (Hippodameja) – w mitologii greckiej królewna pisańska, córka Ojnomaosa

Zobacz też 
 Hippodameja – strona ujednoznaczniająca